Никола́й Никола́евич Ивано́в (род. 2 июня 1942 года, Аткарск — ум 1992, Москва, похоронен на пригородном кладбище г. Аткарска) — советский легкоатлет, специализирующийся в беге на короткие дистанции. Участник летних Олимпийских игр 1968 года. Чемпион Европы в помещении 1967 года. Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (1966, 1969). Двукратный чемпион СССР (1968, 1970). Мастер спорта СССР международного класса. Отец Э́двина Никола́евича Ивано́ва (род. 25 июля 1970) — российского легкоатлета, специалиста по бегу на короткие дистанции.

Биография 
Николай Николаевич Иванов родился 2 июня 1942 года в городе Аткарск Саратовской области. Тренировался под руководством Виктора Иосифовича Лескевича. Выступал за ФСО «Динамо».

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
Известные аткарчане: участник Олимпиады в Мехико Николай Ивановhttps://atkarskuezd.ru/obshchestvo/11857-izvestnye-atkarchane-uchastnik-olimpiady-v-mekhiko-nikolaj-ivanov.html

Бегуны на короткие дистанции СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике